Тернопільська озеряна — традиційні відкриті легкоатлетичні змагання з бігу пересіченою місцевістю (крос) серед чоловіків та жінок без вікових обмежень, які проводяться довкола ставу в місті Тернополі. Присвячуються Дню фізичної культури та спорту.

Змагання

1997 
Уперше проведені в 1997 році. Тоді та до 2001 року, крім пробігу був і заплив через озеро. Дистанція для дорослих — 9,25 км.

2014 
Змагання відбулися ? вересня.

2015 
Змагання відбулися ? вересня.

2016 
Змагання відбулися ? вересня.

Серед учасників «Тернопільської озеряни» — лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський, який у своїй віковій групі посів 3-є місце.

2017 

Змагання відбулися 9 вересня. У бігу взяла участь рекордна кількість учасників — 170 осіб (128 чоловіків та 42 жінки), серед яких і спортсмени, й аматори з Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Київської областей, Лановецького, Козівського, Тернопільського, Шумського, Бучацького, Чортківського, Монастириського, Заліщицького районів Тернопільської області та учні спортивних шкіл міста.  Переможцем серед чоловіків став Юрій Вихопень з Білої Церкви, він перевершив рекорд 2011 року, пробігши дистанцію за 26 хв 53 с. Серед жінок перемогла Наталія Легонькова з Бережан.

2021 
11 вересня 2021 року відбувся 25-й легкоатлетичний пробіг навколо Тернопільського ставу, присвячений Дню фізичної культури і спорту. До участі в змаганнях запрошуються аматори оздоровчого бігу міста і областей України у віці від 7 років.

Переможцем серед чоловіків став Горохівський Богдан 1994 року народження, з результатом 26 хвилин 08 секунд. Кращим результатом серед жінок володіє Валерія Зіненко з Івано-Франківська 1995 року народження (29 хвилин 52 секунди). 

У забігу взяла участь рекордна кількість учасників - 300 осіб. 

Організаторами виступили: 

Федерація легкої атлетики Тернопільської області

Управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР

Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення

﻿

Переможці 
Переможці в абсолютній першості за роками:

Примітки

Джерела 
 Гикава О. Переможців назвала «Озеряна» // Свобода. — 2016. — № 72 (16 вер.). — С. 4.

Спорт у Тернополі
1997 у Тернополі
Змагання з легкої атлетики в Україні
Засновані в Україні 1997
Спортивні події вересня